Нуево Херусален има више значења:

 Нуево Херусален (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херусален (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херусален (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херусален (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херусален (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херусален (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херусален (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херусален (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херусален (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Херусален (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Нуево Херусален (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику